Tragiplasta - gatunek teatralny będący połączeniem teatru dramatycznego i teatru plastycznego. 

Pomysłodawcą tego teatru jest Ryszard Grzywacz, reżyser i opiekun młodzieżowego Teatru 106 przy II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, który wykonał pierwszą tragiplastę w historii teatru. 

Faust, inspirowany słynnym dziełem J.W. Goethego, został wystawiony na deskach miejskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida podczas dnia Off Festival w ramach Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych.

Zobacz też 
 Faust (dramat Johanna Wolfganga von Goethego)

Bibliografia 
 strona teatru 106 - pioniera tragiplasty

Formy sceniczne
Teatr